100 км по Поясу Славы (Одесса) — туристическо-спортивное мероприятие, приуроченное к 10 апреля — дню освобождения Одессы от румынско-немецких оккупантов в ВОВ. Проводится много лет в начале апреля по маршруту Пояса Славы: туристический пеший переход «100 километров за 24 часа по Поясу Славы» (с 1974 года) и велоралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы» (позднее «Одесская Велосотка») (с 1983 года). Существует зачёт по сумме двух дистанций в течение суток — «Железный человек».

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 соревнования впервые перенесены на 26/27 сентября 2020 года. По той же причине соревнования перенесены на сентябрь и в 2021 году.

Соревнования 2022 года отменены из-за вторжения России на Украину.

Трасса 
Сама трасса несколько раз менялась. Первые два года пробег был с элементами ориентирования. Участники нередко преодолевали больше 100 км. С 1976 трасса стала точнее, и результаты значительно улучшились.

Долгое время старт давался у Григорьевки, финиш — в парке имени Шевченко. Затем старт был у Молодой Гвардии (где раньше начинали велосипедисты). С 2009 года старт давался у Двух Столбов. В 2013 впервые стартовали в парке имени Шевченко. Финиш уже много лет на 411-й батарее. В 2015 году, впервые, финиш бега тоже был в парке имени Шевченко. Велосипедисты стартовали вместе с бегунами, но в противоположном направлении, и финишировали, как обычно, на 411-й батарее. Дистанция была 105 км. Во время соревнований был град и, впервые, снег. Первой в абсолютном зачёте, тоже впервые, была женщина — Юлия Тарасова из Одессы.

Железный человек 
С началом вело-100 появились и желающие преодолеть обе сотни. В 1987 Одесский триатлон был объявлен как первый всесоюзный. По аналогии с железным человеком () преодолевшего две сотни (в субботу был бег 100 км, в воскресенье — после ночного отдыха — вело 100 км) стали называть железным. В 1988—1989 всем железным вручали красную ленту с надписью «Железный человек». Но официального зачёта ещё не было; ленты давали по заявлению участника. Потанейко возродил «железного» в новой форме: без ночного перерыва. Закончив бег, он садился на велосипед. Первой «железной леди» стала в 2009 году Ирина Попова (Одесса). До 2013 после финиша вело 100 км стартовали в беге. В 2014 году бег состоялся 5-6 апреля, а велосипед 12 апреля (впервые с недельным перерывом). Железный человек поэтому не разыгрывался. В 2016 году формат опять изменился. После вело-100 бежали 85 км (беговая трасса без первых 15 км).

Победители 

(М) мужчины; (Ж) женщины; (К) команды; (Ск) семейные команды.

Примечания

Литература

Ссылки 
 100 км по Поясу Славы на statistik.d-u-v.org
 100 км по Поясу Славы на probeg.org
 «Пояс Славы» на официальном туристическом сайте Одесской области

 	
Мероприятия, регулярно проводимые с 1974 года
Спорт в Одесской области
Спортивные соревнования в Одессе
Соревнования по лёгкой атлетике в СССР
Соревнования по лёгкой атлетике на Украине
Велогонки в СССР
Соревнования по сверхмарафону
Велогонки на Украине